|}
 — основная железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Odakyu Electric Railway. Линия протянулась на 82,5 километра от станции Синдзюку в городе Токио через юго-западные пригороды до города Одавара в префектуре Канагава. Линия известна своими экспрессами типа «Romancecar». Некоторые поезда продолжают движение по линиям Тиёда и Дзёбан от станции Ёёги-Уэхара.

История 
Линия по всей своей протяжённости была открыта 1-го апреля 1927-го года. В 1942-м году Одакю была принудительно объединена с компанией Токю. В 1948-м году после расформирования Токю, линия снова вошла в состав восстановленной компании Одакю.

Сквозное сообщение с линией Хаконэ-Тодзан оператора Hakone Tozan Railway, было запущено в 1950-и-м году, после завершения разработки новых составов способных передвигаться по рельсам линии Хаконэ-Тодзан. (ширина колеи на линии Хаконэ-Тодзан — 1,435 мм, ни линии Одавара 1,067 мм). В 1955-м году была построена ветка до станции Мацуда на линии Готэмба, и по этому участку начали ходить поезда типа «limited express». Так же в 1978-м году было открыто сквозное сообщение с линией Тиёда через станцию Ёёги-Уэхара.

Планы по продлению линии не могли быть полностью реализованы начиная с 1970-х годов, по причине проблем с получением земли под продление. На 2011-й год активные работы были проведены и до сих пор проводятся на участке от станции Мукогаока-Юэн до станции Ёёги-Уэхара. Для прокладки двух дополнительных путей придётся опустить линию под землю на некоторых участках. Первоначально планировался Виадук, но позже от этого отказались в пользу подземных путей, работы по сооружению тоннеля на участке от станции Сэтагая-Дайта до станции Хигаси-Китадзава, должны быть завершены в 2013-м году.

Виды обслуживания 
Станция отправления — Синдзюку, если не указано иное. Английские наименования официально используются на данной линии вместе с японскими. Русские наименования разработаны специально для данной статьи.

 Известны так же как «Romancecar», за проезд на поездах данного вида обслуживания взимается дополнительная плата. Поезда отправляются до станций: Одавара;  на линии Эносима;  на линии Тама;  на линии Хаконэ-Тодзан; и до линии Central Japan Railway Company Готэмба.
 (RE)
 Дополнительная плата не требуется. Большинство составов отправляется до станции  на линии Эносима.
 (E)
 Большинство составов отправляется до станции Одавара; также до станции Катасэ-Эносима и линии Хаконэ-Тодзан. Несколько утренних составов, идущих со станции Каракида, продолжают движение по линиям Тиёда и Дзёбан от станции Ёёги-Уэхара.
 (TE)
 Составы, идущие со станции  на линии Тиёда до станции Каракида на линии Тама.
 (SE)
 Составы, идущие до станции Одавара и Хон-Ацуги. Несколько утренних составов продолжают движение по линиям Тиёда и Дзёбан от станции Ёёги-Уэхара.
 (SSE)
 Большинство составов от станции Каракида, также со станции Син-Мацуда.

 Большинство составов отправляется до станции Хон-Ацуги; так же до станции Одавара, сквозное сообщение с линиями Тама, Эносима и Хаконэ-Тодзан. Также местные поезда ходят от станции  до станции

Станции 
Примечания:
 Информация по поездам типа «limited express» в статье Romancecar.
 Поезда типа Local(Местный) останавливаются на каждой станции.

Легенда:
 ● — все поезда останавливаются на данной станции; ■ — некоторые поезда останавливаются на данной станции;｜- все поезда не останавливаются на данной станции
 SSE — Section Semi-Express (Секционный Полу-Экспресс); SE — Semi-Express (Полу-Экспресс); TE — Tama Express (Экспресс Тама); E — Express (Экспресс); RE — Rapid Express (Скорый Экспресс)

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Карта маршрута
 Описание процесса строительства нового участка линии от станции Сэтагая-Дайта до станции Хигаси-Китадзава  

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио